John Colet (1467-1519), homme d'église anglais ;
 Charles Théodore Colet (1806-1883), évêque français ;
 Hippolyte-Raymond Colet (1808-1853), compositeur, théoricien et professeur de musique français ;
 Louise Colet (1810-1876), son épouse, femme de lettre française.